Руссиян — польське прізвище.

 Францішек Руссиян гербу Наленч (1706 — вересень 1788, Бар) — католицький релігійний діяч
 Ян Руссиян — летичівський підчаший

Примітки 

Польські прізвища